Итальянская народная партия (1919) — итальянская политическая партия, основанная Луиджи Стурцо в 1919 году
 Итальянская народная партия (1994) — итальянская политическая партия, основанная Мино Мартинаццоли в 1994 году